Mirepoix (Ariège)
 Mirepoix (Gers)
 Mirepoix-sur-Tarn,  Haute-Garonne

Anders:
 Mirepoix (keuken), een groentenmengsel in de Franse keuken.